Fraugde (plaats), plaats in Denemarken
 Fraugde (parochie), parochie in Denemarken